Kohlsdorf bezeichnet:

 Kohlsdorf (Beeskow), Stadtteil der Stadt Beeskow (Brandenburg)
 Kohlsdorf (Freital), Gemarkung im Stadtteil Wurgwitz der Großen Kreisstadt Freital (Sachsen)
 Kohlsdorf (Zülz) (poln. Kolnowice), Stadtteil von Zülz (poln. Biała), Oberschlesien, Polen
 Kohlsdorf, deutscher Name von Kolinovce, Okres Spišská Nová Ves, Slowakei
 Kohlsdorf, deutscher Name von Kolnovice, Ortsteil von Mikulovice, Okres Jeseník, Tschechien
 Kohlsdorf, deutscher Name von Skorochów, Ortschaft der Gmina Nysa, Polen

Kohlsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Kohlsdorf (* 1953), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Hans-Joachim Kohlsdorf (* 1958), deutscher Ökonom und Manager
 Josef Kohlsdorf (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Martin Kohlsdorf (um 1585–1624), von 1617 bis 1624 Titularbischof von Nicopolis (Nicopolitanus) und Weihbischof in Breslau